Herxheim am Berg, een plaats in het Duitse district Bad Dürkheim, Rijnland-Palts
Herxheim bei Landau, een plaats in het Duitse district Südliche Weinstraße, Rijnland-Palts
Verbandsgemeinde Herxheim, een Verbandsgemeinde in Rijnland-Palts
 Aardwerk van Herxheim, een archeologische vindplaats in de gemeente Herxheim bei Landau